Innarsuaq bezeichnet:
 Innarsuaq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Innarsuaq (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innarsuaq (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Innarsuaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Innarsuaq (Berg, Qeqertarsuaq) (Skarvefjeld), Berg im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland